Растан может означать:

 Эр-Растан — город в Сирии.
 Растан (гормон) — гормон роста.